Вавреше́н-су-Фо () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північний схід від Парижа, 45 км на південь від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 154 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 393,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ваврешен-су-Фо на сайті французького Національного інституту географії
 Ваврешен-су-Фо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ваврешен-су-Фо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ваврешен-су-Фо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ваврешен-су-Фо на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор